Ein Doppelpfeil kann sein:

 ein Pfeil mit doppelter Basis (⇒), siehe Folgepfeil
 ein Pfeil mit zwei Spitzen (↔)
 ein Pfeil mit doppelter Basis und je einer halben Spitze (⇌), siehe Gleichgewichtspfeil
 ein doppelter Pfeil (⇈), siehe Pfeilschreibweise
 ein Triebwagen der Schweizerischen Bundesbahnen, siehe SBB RAe 4/8 1021